Dieser Artikel ist eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der U-19-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2002. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Dänemark

Japan

Kanada

Nigeria

Gruppe B

Brasilien

Deutschland

Frankreich

Mexiko

Gruppe C

Australien

Chinese Taipei

England

USA

Weblinks 
 Kaderübersicht der Teilnehmenden Mannschaften
 Kaderübersicht der Teilnehmenden Mannschaften und Spiele

Kader
Kaderliste